Евгений Маркович Вольман (1 мая 1883, Минск — декабрь 1943, Аушвиц) — российский микробиолог, доктор медицины.

Биография 
Окончил медицинский факультет Льежского университета.

В 1909—1919 гг. работал в Пастеровском институте, в лаборатории Ильи Мечникова.

В период первой мировой войны — врач на Восточном фронте и в Африке.

С 1919 года — руководитель лаборатории в Пастеровском институте. В 1929—1932 гг. возглавлял Институт санитас (Сантьяго, Чили). С 1932 г. руководил отделом в Пастеровском институте.

Во время Второй мировой войны оставался на своем посту в Париже. Схвачен фашистскими оккупантами и убит в Освенциме.

Семья 
Жена — Елизавета Вольман (род. 1888, Минск), доктор физико-химических наук Льежского университета, проводила исследования также и в Институте Пастера. В 1943 году погибла во время депортации в Освенцим.

Сын — И. Е. Вольман.

Научная деятельность 
Изучал фагоцитоз, протеолиз, вопросы применения микроорганизмов в производстве витаминов A и B.

В 1927 опубликовал в трудах Института работу «Recherches sur la Bactériophagie» («Исследования в области бактериофагии»). Выдвинул гипотезу о заразном и наследственном характере бактериофагов; автор концепции о происхождении бактериофагов.

Во время Второй мировой войны занимался производством противогангренозной сыворотки.

Избранные труды 
 Recherches sur la Bactériophagie (1927)

Примечания

Ссылки 
 
  (тот же текст)

Выпускники вузов Франции
Выпускники Льежского университета
Микробиологи Франции
Медики Первой мировой войны (Россия)
Умершие в концлагере Освенцим
Персоналии:Холокост во Франции
Сотрудники Института Пастера